Фуди () — род птиц из семейства ткачиковых. Распространены на Мадагаскаре, Коморских, Сейшельских и Маскаренских островах. Населяют леса и открытые ландшафты. В кладке до пяти яиц.

Виды 
К роду относят семь видов, один из которых вымер еще в конце XVII века. Некоторые авторы фоди с острова Альдабра — Foudia (eminentissima) aldabrana — выделяют в отдельный вид.
 Красноголовый фуди (Foudia eminentissima Bonaparte, 1850)
 Foudia (eminentissima) aldabrana 
 Родригезийский фуди, или родригесский ткачик-фоди (Foudia flavicans Newton, 1865)
 Красный фуди, или мадагаскарский фоди (Foudia madagascariensis Linnaeus, 1766)
 Foudia omissa Rothschild, 1912
 Маскаренский фуди, или маврикийский ткачик-фоди (Foudia rubra J.F. Gmelin, 1789)
 Сейшельский фуди, или сейшельский ткачик-фоди (Foudia sechellarum Newton, 1867)
 Бледно-окрашенный ткачик-фоди (Foudia delloni) †

Примечания 
	

Роды птиц